Zischke bezeichnet:
 Zischke, deutsche Biermarke; siehe Karlsberg Holding#Biere
 Zischke (Film), deutscher Spielfilm von Martin Theo Krieger

Siehe auch:
 Zischkealm